Anežka Přemyslovna (před 1150 – 7. června 1228) byla česká princezna, řeholnice a abatyše kláštera sv. Jiří na Pražském hradě.

Život a působení 
Narodila se jako dcera krále Vladislava II. a jeho první manželky Gertrudy Babenberské a na vychování byla v premonstrátském klášteře Doksany. Tam také vstoupila do řádu a roku 1200 se stala abatyší svatojiřského kláštera v Praze na žádost svého nevlastního bratra Přemysla Otakara I. S jeho pomocí a podporou dala přestavět baziliku sv. Jiří na Hradě. Při té příležitosti vznikl také tympanon v jižním portálu kostela, na němž jsou vyobrazeni Přemyslovci, kteří se vztahují k historii kláštera: první abatyše Mlada, Berta, sama Anežka a Přemysl Otakar I.

Zemřela v červnu 1228 a byla pohřbena ve svatojiřském kostele v kapli Panny Marie – sv. Anny.

Rodokmen

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Anežka Přemyslovna
Anežka Přemyslovna
Benediktinky
Čeští římští katolíci
Pohřbení v klášteře sv. Jiří v Praze
Narození ve 12. století
Úmrtí 7. června
Úmrtí v roce 1228
Ženy
Duchovní z Prahy
Abatyše kláštera sv. Jiří v Praze